Gunjaci (Milići), een plaats in de gemeente Milići in Bosnië-Herzegovina
 Gunjaci (Osečina), een plaats in de Servische gemeente Osečina